Venusberg steht für:

 ein seit dem Mittelalter bekanntes Sagenmotiv, siehe Venusberg (Sage)
 einen deutschen Spielfilm aus dem Jahre 1963 von Rolf Thiele, siehe Venusberg (Film)
 den Venushügel, die leichte Erhebung über dem weiblichen Schambein direkt oberhalb der Schamlippen

Venusberg ist der Name folgender Orte:

 Stadtteil und Hochebene Venusberg in Bonn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, siehe Venusberg (Bonn)
 Ortsteil Venusberg der Gemeinde Drebach in Sachsen, Deutschland, siehe Venusberg (Drebach)
 Teilort von Hochdorf (Riß), in Baden-Württemberg, genannt Venusberg (Hochdorf)
 Name für den Finisberg beim Flensburger Volkspark
 Abhang und Straße im Hamburger Stadtteil Neustadt oberhalb der St. Pauli Landungsbrücken, am Geesthang
 Venusberg (Gemeinde Traismauer), Ortsteil der Stadtgemeinde Traismauer, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich 
 Naturschutzgebiet im Landkreis Böblingen in Baden-Württemberg, siehe Venusberg-Wolfsäcker-Besental/Halde

Siehe auch